Eleonora av Kastilien var namnet på en engelsk drottning och tre drottningar av områden som numera är delar av Spanien::

 Eleonora av Kastilien (1241-1290), drottning av England, gemål till Edvard I av England
 Eleonora av Kastilien (1202-1244), drottning av Aragonien: dotter till Alfons VIII av Kastilien; gemål till Jakob I av Aragonien
 Eleonora av Kastilien (131x-1359), drottning av Aragonien: dotter till Ferdinand IV av Kastilien; gemål till Alfonso IV av Aragonien
 Eleonora av Kastilien (136x-1416), drottning av Navarra: dotter till Henrik II av Kastilien; g.m Karl III av Navarra; mor till Blanche av Navarra